Sinnwell ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Sinnwell (1929–2014), deutscher Diplom-Kaufmann, Manager und Politiker (CDU)
 Wilhelm Sinnwell, deutscher Turner und Turnlehrer